Herblay  es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Valle del Oise, en el distrito de Argenteuil y cantón de Herblay.

Demografía

Personajes ilustres 
 Pierre Pincemaille (1956-2018), organista francés.

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Localidades de Valle del Oise